Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2013 года. Состоит из 3-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III

Европейская подгруппа 
 Centro Tennis Cassa di Risparmio, Сан-Марино, грунт

 22 — 25 мая 2013

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Африканская подгруппа 
 Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

 15 — 18 мая 2013

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы